Was eine Frau im Frühling träumt ist der Titel von:

 Was eine Frau im Frühling träumt (Lied), Lied von Walter Kollo
 Was eine Frau im Frühling träumt (1929), deutsche Filmkomödie von Curt Blachnitzky aus dem Jahr 1929 
 Was eine Frau im Frühling träumt (1959), deutscher Liebesfilm von Erik Ode aus dem Jahr 1959
 Was eine Frau im Frühling träumt, Alternativtitel von Leichte Muse (Film), Film von Arthur Maria Rabenalt aus dem Jahr 1941